Жива́я вода́:

Сказки 
 Живая вода — в народных сказках волшебная вода, обладающая способностью возвращать к жизни убитого героя.
 «Живая вода» — сказка братьев Гримм.

Музыкальные исполнители 
 «Живая вода» — смоленский фольклорный ансамбль.

Литературные произведения 
 Живая вода (повесть) — повесть Владимира Крупина.

Сериалы и фильмы 
 «Живая вода» — бразильский сериал 1980 года.
 Список фильмов см. Живая вода (фильм).